Прихабы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прихабы — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Прихабы — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Прихабы — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Прихабы — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Прихабы — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Прихабы — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.